Украина на зимних Олимпийских играх 2010 года была представлена 45 спортсменами (24 мужчины и 21 женщина) в 4 видах спорта. Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия была опытная саночница Лилия Лудан.

Украинские спортсмены не сумели выиграть ни одной награды. Лучшим результатом из всех выступлений стало пятое место в спринте биатлониста Андрея Дериземли. Украинцы не первый раз остались без наград на зимних Олимпиадах — в 2002 году в Солт-Лейк-Сити они также ни разу не поднимались на пьедестал почёта. Всего же за 5 зимних Олимпиад, в которых приняла участие независимая Украина, на счету её спортсменов числилось 5 наград.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

 Спринт

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Сноубординг 

 Параллельный гигантский слалом

Фристайл 

 Акробатика

Санный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Фигурное катание

Ссылки 
 Результаты  

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт на Украине в 2010 году